Gambiranom kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gambiranom, Baturetno, by, Jawa Tengah, 
 Gambiranom, Kismantoro, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar